Dit is een lijst van afleveringen van de Amerikaanse superheldenserie The Umbrella Academy. De serie ging op 15 februari 2019 in première. Het tweede seizoen ging eind juli 2020 online.

Overzicht

Afleveringen

Seizoen 1 (2019)

Seizoen 2 (2020)

Seizoen 3 (2022)

Referenties 

Umbrella Academy, The